Seznam barionov vključuje družine barionov in nekatere njihove lastnosti.

Opombe in viri